Noé Etiene Guilherme Gabriel Matias Xavier (em luxemburguês: Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier; Luxemburgo, 21 de setembro de 2007) é o segundo filho do príncipe Luís de Luxemburgo e de sua primeira esposa, Tessy Antony.

Noé é o segundo neto do grão-duque Henrique de Luxemburgo e de sua esposa, Maria Teresa.

Ele vive atualmente (2021) em Londres, Inglaterra, com a mãe e o irmão mais velho, Gabriel.

Nascimento e batismo 
O príncipe Noé nasceu na Maternidade Grã-Duquesa Charlotte. Diferente de seu irmão mais velho, nascido na Suíça, Noé nasceu na cidade natal de seus pais, Luxemburgo.

Foi batizado com cinco semanas de idade, no dia 27 de outubro de 2007, na Igreja Paroquial de Gilsdorf, em Bettendorf. Na cerimônia, estiveram presentes membros de ambas as famílias de seus pais, incluindo o grão-duque Henrique, a grã-duquesa Maria Teresa e o grão-duque herdeiro, Guilherme.

Foram seus padrinhos:
 Guilherme, Grão-Duque Herdeiro de Luxemburgo, seu tio paterno;
 Patty Antony, sua tia materna.

Questão sucessória 
Após o casamento, que não tinha autorização prévia, seu pai renunciou aos seus direitos de sucessão e aos direitos de quaisquer filhos futuros. Sendo assim, Noé não está incluso na linha de sucessão ao trono luxemburguês.

Aparições públicas 
Como um membro da família grão-ducal luxemburguesa, o príncipe aparece algumas vezes nas atividades públicas do grão-ducado.

Em setembro de 2013, foi um dos pajens no casamento de seu tio, o príncipe Félix, com Claire Lademacher.

Em 21 de março de 2016, acompanhado de outros membros da família grão-ducal, participou de uma audiência privada com o Papa Francisco. Durante a ocasião, o príncipe sorriu alegremente para os fotógrafos reunidos no local.

No dia 28 de maio de 2016, realizou sua primeira comunhão, presidida pelo arcebispo Jean-Claude Hollerich. Seus avós, bem como seus tios, pais e irmão, estiveram presentes na cerimônia.

Em abril de 2019 ele participou, em Londres, de uma atividade caritativa para crianças e jovens sem-teto.

Títulos e estilos 
Inicialmente, ele possuía apenas o sobrenome "de Nassau", sem títulos. Em 23 de junho de 2009, no Dia Nacional de Luxemburgo, o grão-duque Henrique emitiu um decreto oficial para conceder a Noé o título de "Príncipe de Nassau" e o estilo "Sua Alteza Real".
 21 de setembro de 2007 - 23 de junho de 2009: Noé de Nassau
 23 de junho de 2009 - presente: Sua Alteza Real, príncipe Noé de Nassau

Nascidos em 2007
Naturais de Luxemburgo (cidade)
Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Bourbon-Parma